Nakahara est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

Patronymie 
Nakahara est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Nakahara Nantenbō (1839-1925), maître bouddhiste zen japonais ;
 Zenchū Nakahara (1890-1964), universitaire japonais ;
 Chūya Nakahara (1907-1937), poète japonais ;
 Hitomi Nakahara (1936-), actrice japonaise ;
 Makoto Nakahara (1947-), ancien joueur professionnel japonais de shōgi ;
 Kellye Nakahara (1948-2020), actrice et peintre américaine ;
 Shigeru Nakahara (1961-), seiyū japonais ;
 An Nakahara (1969-), mangaka japonaise ;
 Masaya Nakahara (1970-), musicien, acteur et écrivain japonais ;
 Aya Nakahara (1973-), mangaka japonaise ;
 Morihiko Nakahara (1975-), chef d'orchestre japonais ;
 Ryūtarō Nakahara (1979-), producteur de musique et disc jockey japonais ;
 Mai Nakahara (1981-), seiyū et chanteuse japonaise ;
 Takayuki Nakahara (1984-), footballeur japonais ;
 Shogo Nakahara (1994-), footballeur japonais.

Toponymie 
 Nakahara-ku, arrondissement de la ville japonaise de Kawasaki

Autre 
 Prix Nakahara, prix annuel décerné par l'Association japonaise d'économie

Patronyme japonais